Aleksandr Aleksandrowicz Archangielski (1892-1978) – radziecki doktor nauk technicznych, konstruktor samolotów bombowych i pasażerskich
 Aleksandr Andriejewicz Archangielski (1846-1924) – rosyjski kompozytor oraz dyrygent